Mueang Lopburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lopburi, Thailanda, cu o populație de 247.842 de locuitori și o suprafață de 565,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 24 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 223 de sate (muban).

Geocode 13 not used.

Amphoe în provincia Lopburi